Alabjewo () – nazwa toponimów w Rosji

 Alabjewo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego (sielsowiet biesiedinski)
 Alabjewo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego (sielsowiet paszkowski)
 Alabjewo – wieś w obwodzie orenburskim

Strony ujednoznaczniające